Dimensioni – in matematica, numero di gradi di libertà disponibili per il movimento di un punto materiale in uno spazio
 Dimensioni. Rivista abruzzese di cultura e d'arte – rivista d'arte italiana
 Dimensioni – gioco di ruolo narrativo
 Dimensioni – album di Osvaldo Coluccino del 2015
 Dimensioni – film del 1970 diretto da Antonio Bido

Pagine correlate 
Dimensione (disambigua)